«Come Together» () — песня английской рок-группы The Beatles, впервые выпущенная на альбоме 1969 года Abbey Road. Автор песни — Джон Леннон (авторство Леннон/Маккартни традиционно указывалось и для песен, написанных Ленноном или Маккартни в одиночку). Спустя месяц «Come Together» была выпущена на сингле с двумя сторонами A «Something/Сome Together» (двадцать первый сингл группы в Великобритании и двадцать шестой в США). В музыкальных хит-парадах США «Come Together» достигла лидирующей позиции, а в Великобритании — #4. В 2004 году песня «Come Together» была помещена на 205 место в списке «500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone».

Многие музыканты исполняли кавер-версии этой песни. Среди них: Майкл Джексон, Тина Тёрнер, Мит Лоуф, Мэрилин Мэнсон, Джо Кокер, группы «Guns N' Roses», «Godsmack», «Soundgarden», «Nazareth», «Aerosmith», «Arctic Monkeys», «Oasis», «Collide» и Борис Гребенщиков.

О песне 
«Come Together», первая песня на альбоме Abbey Road, была задумана Джоном Ленноном в качестве политического объединяющего лозунга для психолога и ЛСД-гуру, активиста Тимоти Лири и его кампании в борьбе за пост губернатора Калифорнии против Рональда Рейгана. Лири и его жена Розмари приехали в Монреаль на акцию Джона и Йоко «В постели за мир», которая проходила 1 июня 1969 года. Они участвовали в записи песни «Give Peace a Chance» и оба были упомянуты в тексте. На следующий день Леннон предложил помочь Лири с его предвыборной кампанией. Его слоганом было «Come together, join the party». Леннон прислал Лири демо с некоторыми идеями для песни. Однако Лири посадили в тюрьму за хранение марихуаны, и его кампания на этом закончилась. В итоге Леннон получил возможность завершить песню вместе с The Beatles. Позднее Леннон вспоминал:

Эта песня была создана в студии. «Come Together» — профессиональный жаргон, выражение, которое использовал Тим Лири, баллотируясь на пост губернатора штата Калифорния. Он попросил меня написать ему песню для предвыборной кампании. Я очень старался, но у меня ничего не получалось. Зато получилась песня «Come Together», которая ему бы не подошла — нельзя проводить кампанию с такой песней, правильно? Но потом Лири долго обвинял меня в том, что я украл у него лозунг. Эту песню я писал, частично опираясь на одну старую вещь Чака Берри, но «Come Together» не имеет никакого отношения к песне Берри. Меня привлекли за неё к суду, потому что когда-то я признался, что использовал одну его строчку. Я мог бы изменить слова на: «Here comes old iron-face», и песня с тем же успехом не имела бы никакого отношения к Чаку Берри, или ещё к кому-то.

Официальный издатель Чака Берри — Моррис Леви обвинил Леннона в плагиате. По договорённости с Леви он записал три песни из каталога издателя, и Леви отозвал иск. Эти песни, в том числе «You Can’t Catch Me», вышли на сольном альбоме Джона — Rock 'n' Roll (1975), который полностью состоял из старых рок-н-ролльных хитов.

Во время проигрышей между куплетами Леннон повторяет фразу «shoot me». В песне также можно услышать имя известного блюзмена Мадди Уотерса.

Запись 

The Beatles начали работу над «Come Together» 21 июля 1969 года на третьей студии «Эбби-роуд». Было записано восемь дублей дорожки сопровождения, первый из которых позже вышел на альбоме Anthology 3. Ринго Старр, Пол Маккартни и Джордж Харрисон исполнили соответственно партии ударных, бас-гитары и ритм-гитары, а Леннон записал черновую партию голоса и тамбурин.

«Come Together» изменилась во время записи. Мы говорили: «Давайте сбавим темп. Сделаем то, сделаем это». И получилось то, что получилось. Я просто сказал: «Вы знаете, аранжировки у меня нет, но вы же понимаете, что мне нужно». Думаю, отчасти это произошло потому, что мы долго играли вместе. И я попросил: «Сыграйте что-нибудь в стиле фанк», — и, кажется, задал темп, а они подхватили мелодию.

Позднее был переписан основной вокал и были записаны подпевки, две партии соло-гитары и электропианино Rhodes. Музыкальный критик Иэн Макдоналд полагает, что Пол Маккартни исполнил партию бэк-вокала, но звукооператор Джефф Эмерик опровергает это, утверждая, что Леннон сделал это сам. Детальный анализ 8-дорожечной мастер-ленты, проведённый в специальной программе «Би-би-си» осенью 2009 года, показывает, что Маккартни записал подпевки в куплетах, а Леннон — в припевах.

Выпуск 
«Come Together» вышла в качестве сингла 6 октября 1969 года и достигла лидирующей позиции в американских чартах. 18 октября она вошла с список «Top 40», оставаясь в чарте ещё 16 недель.

Какое-то время песня была запрещена на «Би-би-си» из-за строчки «he shoot Coca-Cola», воспринятой там как намёк на кокаин и как реклама напитка.

«Come Together» присутствует на альбоме-компиляции Love. Основная часть трека не подверглась микшированию с другими песнями. Концовка кросс-фейдом соединена с песней «Dear Prudence», затем переходящей в «Cry Baby Cry»

«Come Together» — единственная песня The Beatles, которую Джон Леннон исполнил на одном из своих сольных концертов в 1972 году. Концерт проходил в Мэдисон-сквер-гарден и позже вошёл в концертный альбом музыканта — «Live in New York City».

Кавер-версии

Версия Aerosmith 

Американская глэм-рок-группа Aerosmith исполнила одну из первых и самых успешных кавер-версий «Come Together». Она была записана в 1978 году и появилась на саундтреке к фильму «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера». Сингл «Аэросмита» имел незамедлительный успех и занял 23 позицию в горячей сотне Billboard. Aerosmith исполняют «Come Together» на своих живых концертах.

Редкая демоверсия песни, исполненная на одном из «живых» концертных выступлений группы, была выпущена несколькими месяцами позже после официального релиза оригинальной версии «Come Together» и вошла в альбом — Live! Bootleg. Песня также вошла в различные альбомы-компиляции группы Aerosmith и другие концертные альбомы группы. Версию песни «Come Together» в исполнении Aerosmith стала саундтреком к фантастическому фильму 1998 года — «Армагеддон».

С 2006 года новозеландская телекоммуникационная компания Telecom использовала кавер-версию песни в исполнении Aerosmith для своей кампании с одноимённым названием — Come Together.

Другие кавер-версии 

 Эксл Роуз и Брюс Спрингстин исполнили «Come Together» на церемонии включения Джона Леннона в Зал славы рок-н-ролла, состоявшейся в 1994 году.
 Группа «The Rutles» записала пародию на «Come Together» под названием «Eine Kleine Middle Klasse Musik».
 Виктория Бекхэм и Даймон Дэш записали семпл песни, использованный во вступлении одного из микстейпов Дэша.
 В 1995 году Ноэль Галлэгэр и Пол Уэллер сыграли вместе с Полом Маккартни для благотворительного альбома — «The Help Album». В декабре версия музыкантов достигла #19 позиции в британских хит-парадах. В 2005 году Уэллер сделал запись новой версии песни, выпустив её «А» стороной одного из своих синглов.
Российская группа «Красная плесень» в 1997 году записала пародию «Кан тугэза» для своего альбома «Профессор Бибизинский».
 Карли Смитсон исполнила кавер-версию песни, выступив на популярном телешоу «American Idol». В восьмом сезоне программы эту же песню исполнил Крис Аллен.
 Олли Мурс исполнила песню в британской телевизионной программе «Секретный фактор» в 2009 году.
 В 2009 году группа Twin Atlantic записали кавер-версию песни. Версия группы была выпущена на виниловой пластинке — «What is light? Where is laughter?».
 В 2009 году французский гитарист Жан-Пьер Даниэль, а также лауреат премии «Грэмми» записал инструментальную версию песни, выпущенную в формате сингла с одноимённым названием. В музыкальных хит-парадах Франции песня достигла #21 позиции.
 27 июля 2012 года «Come Together» была исполнена группой Arctic Monkeys на церемонии открытия Летних Олимпийских игр в Лондоне.
 Кавер-версия песни «Come Together» в исполнении американской метал-группы «Godsmack» была использована в качестве саундтрека к трейлеру фильма «Лига Справедливости».

Состав музыкантов 
 Джон Леннон — вокал, бэк-вокал, ритм-гитара, соло-гитара, фортепиано, хлопки
 Пол Маккартни — бас-гитара
 Джордж Харрисон — гитара
 Ринго Старр — барабаны

Примечания

Ссылки 
 Заметки Алана В. Поллака о песне «Come Together»
 Библия The Beatles: Come Together
 Текст песни
 Ссылки на YouTube
 
 
 

Песни по алфавиту
Песни The Beatles
Песни, написанные Ленноном-Маккартни
Песни 1969 года
Синглы The Beatles
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Песни Майкла Джексона
Песни Дайаны Росс
Песни Aerosmith
Песни Мины